est la formule brute de plusieurs isomères.

 wyosine, numéro CAS 
 (7-(3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl)-2-oxo-2H-(1,2,4)oxadiazolo(2,3-c)pyrimidin-5-yl)-carbamate de 2-méthoxyéthyle, numéro CAS 
 3,4,5-triméthoxybenzoate de 2,4,6-triaminopyrimidin-5-yle , numéro CAS